Demba Sanyang ist der Name folgender Personen:

* Demba Sanyang (Seyfo) († 2018), gambischer Paramount chief
 Demba Sanyang (Fußballspieler) (* 1987), gambischer Fußballspieler